Trisektion (lat. = Dreiteilung) hat folgende Bedeutungen:

Trisektion des Winkels, ein klassisches Problem der Mathematik, siehe Dreiteilung des Winkels
Trisektion (Medizin), Wurzelamputation, siehe Hemisektion